Onderdistrict in Indonesië
 Ngoro (onderdistrict van Jombang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Ngoro (onderdistrict van Mojokerto), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Ngoro (plaats in Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Ngoro (plaats in Mojokerto), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java